Dit is een lijst van planetoïden 109001-109100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109001 - || 2001 PF65 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109002 - || 2001 PS65 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109003 - || 2001 PX65 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109004 - || 2001 PZ65 || 15 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109005 - || 2001 QP1 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109006 - || 2001 QT1 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109007 - || 2001 QN2 || 17 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 109008 - || 2001 QO2 || 17 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 109009 - || 2001 QX2 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109010 - || 2001 QR3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109011 - || 2001 QW3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109012 - || 2001 QY3 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109013 - || 2001 QS4 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109014 - || 2001 QV4 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109015 - || 2001 QX4 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109016 - || 2001 QG5 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109017 - || 2001 QT5 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109018 - || 2001 QA6 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109019 - || 2001 QT6 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109020 - || 2001 QN7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109021 - || 2001 QV7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109022 - || 2001 QY7 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109023 - || 2001 QF8 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109024 - || 2001 QS8 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109025 - || 2001 QC9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109026 - || 2001 QG9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109027 - || 2001 QQ9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109028 - || 2001 QX9 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109029 - || 2001 QF10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109030 - || 2001 QL10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109031 - || 2001 QZ10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109032 - || 2001 QK11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109033 - || 2001 QU11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109034 - || 2001 QV11 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109035 - || 2001 QE12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109036 - || 2001 QO12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109037 - || 2001 QQ12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109038 - || 2001 QC13 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109039 - || 2001 QE13 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109040 - || 2001 QP13 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109041 - || 2001 QU13 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109042 - || 2001 QB14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109043 - || 2001 QM14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109044 - || 2001 QN14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109045 - || 2001 QP14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109046 - || 2001 QQ14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109047 - || 2001 QS14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109048 - || 2001 QT14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109049 - || 2001 QY14 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109050 - || 2001 QB15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109051 - || 2001 QK15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109052 - || 2001 QL15 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109053 - || 2001 QG16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109054 - || 2001 QH16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109055 - || 2001 QP16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109056 - || 2001 QX16 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109057 - || 2001 QT17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109058 - || 2001 QV17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109059 - || 2001 QX17 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109060 - || 2001 QA18 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109061 - || 2001 QE18 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109062 - || 2001 QM19 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109063 - || 2001 QP20 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109064 - || 2001 QR20 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109065 - || 2001 QU20 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109066 - || 2001 QE21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109067 - || 2001 QO21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109068 - || 2001 QT21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109069 - || 2001 QZ21 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109070 - || 2001 QD22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109071 - || 2001 QO22 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109072 - || 2001 QN23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109073 - || 2001 QY23 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109074 - || 2001 QG24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109075 - || 2001 QO24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109076 - || 2001 QS24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109077 - || 2001 QR25 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109078 - || 2001 QA26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109079 - || 2001 QE26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109080 - || 2001 QM26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109081 - || 2001 QA27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109082 - || 2001 QB27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109083 - || 2001 QE27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109084 - || 2001 QH27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109085 - || 2001 QF28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109086 - || 2001 QY28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109087 - || 2001 QE29 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109088 - || 2001 QL29 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109089 - || 2001 QT29 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109090 - || 2001 QX29 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109091 - || 2001 QA31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109092 - || 2001 QG31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109093 - || 2001 QS31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109094 - || 2001 QX31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109095 - || 2001 QB33 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109096 - || 2001 QJ33 || 16 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| (109097) Hamuy || 2001 QM33 || 19 augustus 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 109098 - || 2001 QG34 || 19 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 109099 - || 2001 QW34 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109100 - || 2001 QG35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten